

Astrologia 
 Xin – (辛) tronco celeste dell'astrologia cinese

Codici 
 XIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xingning (Cina)
 xin – codice ISO 639-3 della lingua xinca

Persone 
 'Xin Feng' (1978) – calciatore cinese

Storia
 'Dinastia Xin' – dinastia fondata da Wang Mang, durata dal 9 d.C. al 23 d.C.

nl:Xin